Оборо́на Севасто́поля:

 Оборона Севастополя (1854—1855) в Крымской войне
 Медаль «За защиту Севастополя» — награда времён Крымской войны
 Медаль «В память 50-летия защиты Севастополя» — юбилейная медаль в память о Крымской войне
 Оборона Севастополя (1941—1942) в Великой Отечественной войне
 Медаль «За оборону Севастополя» — награда времён Великой Отечественной войны
 Фильм «Оборона Севастополя» — первый русский полнометражный художественный фильм (1911 год, авторы А. А. Ханжонков, В. М. Гончаров)
 Панорама «Оборона Севастополя» — батальная картина Ф.Рубо и музей в Севастополе.
 Картина «Оборона Севастополя» — картина Александра Дейнеки, 1942 г., Русский музей, Санкт-Петербург.

См. также 
 Битва за Севастополь
 Море в огне (1970) — художественный фильм об обороне Севастополя в 1941—1942 гг.